Colatooeciidae är en familj av mossdjur. Colatooeciidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Colatooeciidae finns 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Colatooeciidae